L'Outremangeur est une bande dessinée sortie en 1998, scénario Tonino Benacquista, dessins et couleurs : Jacques Ferrandez ;
 L'Outremangeur est un film français réalisé par Thierry Binisti, sorti en 2003 et inspiré de la bande dessinée.